Huawei Y6s — смартфон початкового рівня, розроблений компанією Huawei. Був представлений 28 січня 2020 року.

Дизайн 
Екран смартфона виконаний зі скла. Корпус виконаний з пластику. Крім цього верхня частина задньої панелі глянцева, а нижньої — матова.

Знизу знаходяться роз'єм microUSB, динамік та мікрофон. Зверху розташований другий мікрофон та 3.5 мм аудіороз'єм. З лівого боку розташований слот під 2 SIM-картки і карту пам'яті формату MicroSD до 512 ГБ. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфона. Сканер відбитків пальців знаходиться на задній панелі.

В Україні Huawei Y6s продавався в 2 кольорах: чорному (Starry Black), синьому (Orchid Blue).

Технічні характеристики

Платформа 
Смартфон отримав процесор MediaTek Helio P35 та графічний процесор PowerVR GE8320.

Батарея 
Батарея отримала об'єм 3020 мА·г.

Камери 
Смартфон отримав основну камеру 13 Мп, f/1.8 з фазовим автофокусом та можливістю запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 8 Мп, діафрагму f/2.0 та можливість запису відео у роздільній здатності 1080p@30fps.

Екран 
Екран IPS LCD, 6.09", HD+ (1560 x 720) зі щільністю пікселів 282 ppi, співвідношенням сторін 19.5:9 та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Пам'ять 
Смартфон продавався в комплектаціях 3/32 та 3/64 ГБ. В Україні була доступна лише версія на 3/32 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфон працює на EMUI 9.1 на базі Android 9 Pie.

Примітки

Посилання 

 

Y6s
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2020 році
Смартфони, зняті з виробництва